Валенти́н Гри́шин:
 Гришин, Валентин Дмитриевич (1941—2017) — советский и российский футболист и тренер.
 Гришин, Валентин Степанович (1936—2004) — советский футболист и тренер.